Henk Schulte Nordholt (kunsthistoricus) (1909-1998), een Nederlands kunsthistoricus en hoogleraar
Henk Schulte Nordholt (Indonesiëkundige) (1953), een Nederlands hoogleraar
Henk Schulte Nordholt (sinoloog) (1953), een Nederlands zakenman en sinoloog